Beisheim ist der Name von 
Orten in Deutschland
 Ortsteil Niederbeisheim der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Ortsteil Oberbeisheim der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Beisheim, abgegangener Ort und Kloster bei Leonberg im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Personen:
 Benedikt Beisheim (* 1987), deutscher Säbelfechter
 Birgit Beisheim (* 1962), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Otto Beisheim (1924–2013), deutsch-schweizerischer Kaufmann, Unternehmer, Gründer des Unternehmens Metro